

Воля-Дужа — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Воля-Дужа — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства